Matola kann sich beziehen auf:

 eine Stadt in Mosambik, siehe Matola (Mosambik)
 einen Bezirk in Tansania, siehe Matola (Tansania)
 einen Fluss in Mosambik, siehe Matola (Fluss)
 eine Ortschaft bei Ausa (Indien), siehe Matola (Indien)
 einen Fußballspieler aus Mosambik, siehe Fernando Matola